Парфюме́р:
 Парфюмер — человек, занимающийся составлением запахов и/или продажей парфюмерии.
 «Парфюмер» — роман Патрика Зюскинда.
 «Парфюмер. История одного убийцы» — экранизация романа.
 «Парфюмер» — спектакль по мотивам романа.
 «Парфюмер» — рок-опера Игоря Демарина, либретто Юрия Рыбчинского по мотивам романа (2007).